Amt Altenkirchen steht für:

 Amt Altenkirchen (Sayn) (vor 1803), ein historisches Amt in der Grafschaft Sayn-Altenkirchen
 Amt Altenkirchen (Nassau) (1803–1815), ein historisches Amt im Herzogtum Nassau
 Amt Altenkirchen (Kreis Altenkirchen) (1927–1968), eine historische Verwaltungseinheit im Landkreis Altenkirchen